MP3 es un formato de audio digital.

MP3 también puede referirse a:

 Reproductor de audio digital, dispositivo que almacena, graba y reproduce mp3.
 MP3 (álbum), de M. Pokora.
 Mazda MP3, modelo de automóvil.
 Piaggio MP3, un vehículo motorizado de 3 ruedas.
 MP3 Rocket, gestor de descargas de YouTube.
 MP3.com, un sitio web.
 Metroid Prime 3: Corruption, un videojuego.
 Mario Party 3, un videojuego.
 Max Payne 3, un videojuego.
 MP3 – Mera Pehla Pehla Pyaar, película india.
 MP3, una película de rock descargable, película chilena.
 MP 3, abreviatura de una zona durante el Paleoceno.
 MP-3 o Benelli B76, pistola semiautomática.